Ю́рий Никола́евич Са́харов (, Юзовка / Власовка, Шахтинский район, Ростовская область — , Киев) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1956), международный мастер ИКЧФ (1971), заслуженный тренер Украинской ССР.

Биография 
Учился на факультете германской филологии Сталинского (Донецкого) педагогического института. Когда началась Великая Отечественная война, Юрия не взяли в армию как сына «врага народа», расстрелянного в 1937-м. Он был привлечен оккупационными властями к работе переводчика в гестапо. Позже с оккупированной территории немцы отправили его на принудительные работы на угольные шахты в Бельгию. После освобождения Бельгии союзниками Сахаров вступил в армию США и с оружием в руках дошёл до Эльбы, откуда вернулся на Украину. Был награжден медалью «Пурпурное сердце».

После окончания войны жил и работал в Киеве инспектором по шахматам и еще четырем видам спорта в спорткомитете Украинской ССР, за что получил в шахматных кругах прозвище Инспектор.

В 1951 г. блестяще выиграл полуфинал чемпионата СССР во Львове и выполнил норму мастера спорта.

В журнале «Шахматы в СССР» (№ 9, 1951, стр. 284) была опубликована статья А. Сокольского

«Неожиданные результаты». «Большой неожиданностью явилась победа киевского кандидата в мастера Ю. Сахарова, занявшего первое место. Он был в числе лидеров в течение всего турнира.

Изящную комбинацию провел Сахаров (белые) против Ровнера.

Гроссмейстер С. Флор лидировал вместе с Сахаровым на протяжении большей части турнира.»

Вскоре после этого был арестован по доносу. «От версии, будто он сотрудничал с оккупантами, Сахаров отбился. Тогда прокурор поставил вопрос ребром: „А почему вы не вступили в партизанский отряд?“ В конце концов, ему дали 25 лет — за то, что в течение нескольких месяцев воевал против немцев в армии США». Отбывал заключение во Владимирском централе. Звание мастера спорта он не получил. На XIX чемпионат СССР по шахматам от Львова в Москву поехали Аронин и Симагин, поделившие второе и третье место, и Флор, разделивший 4 — 6 место в этом полуфинале.

В 1955-м Юрий Николаевич отказался от предложенной амнистии, настаивая на реабилитации. В 1956 его освободили и полностью реабилитировали. Он начал работать руководителем шахматного клуба Дворца пионеров.

В 1956 г. повторно выполнил норму мастера спорта СССР, участвуя в полуфиналe 24-го чемпионата СССР в Тбилиси. Ему присвоили звание мастера.

Через некоторое время его избрали в состав Федерации шахмат Украины. Были возражения: «Сахаров же „сидел“, про него говорят, что был переводчиком в гестапо, и прочее». Выбрали после свидетельства шахматного активиста полковника милиции Петра Диденко: «Я лично пересматривал в компетентных органах его дело — оно кристально чистое» (Е. Лазарев).

В 1963 году Юрию Сахарову присвоили звание заслуженного тренера Украины. Под его руководством юношеская сборная Украины становилась чемпионом СССР по шахматам в 1958, 1962 и 1963 гг.

Трагически погиб в сентябре 1981 года недалеко от посёлка Буча Киевской области, где находилась его дача. Вероятно, при попытке перейти железнодорожное полотно попал между двумя поездами. «Ясно, никто не поверил, что это была случайность. Было много версий, кто это сделал — от украинских националистов до КГБ. Но похороны получились по государственному разряду — оркестр, несли награды.»

Как вспоминает В. Нейштадт, «впоследствии Владимир Пак, не один год собиравший материалы о самом выдающемся шахматисте-дончанине, обращался с запросом по этой трагедии в республиканское МВД, но следствием так и не было точно установлено, что это было — несчастный случай или Сахарова сбросили с поезда. Он склонялся к мысли, может, располагая и какой-то дополнительной информацией, что случившееся на станции Буча — страшное эхо тех лет, когда Юрий Николаевич отбывал срок в первой половине 50-х по фантастически надуманной политической статье».

Шахматная деятельность 
Участвовал в пяти чемпионатах СССР, .

19 раз играл в чемпионатах Украинской ССР. Дважды становился чемпионом Украинской ССР (1966 и 1968 гг.). Три раза выигрывал серебряные медали: 1958, 1960 и 1964 гг. (в 1960 г. проиграл дополнительный матч за 1-е место Л. З. Штейну). Был бронзовым призером чемпионатов Украинской ССР 1947, 1957, 1961 и 1962 гг.

Выиграл сильный по составу международный турнир в Варне (1968 г.).

Дважды, в 1962 и 1964 гг., побеждал в первенствах ЦС ДСО «Авангард».

В составе сборной СССР участвовал в матчах со сборной Югославии (1966 и 1968 гг.).

В составе сборной Украинской ССР участвовал в спартакиадах народов СССР (1959, 1963 и 1967 гг.) и командных первенствах СССР.

Много и успешно играл по переписке. В составе сборной СССР был двукратным победителем командных чемпионатов мира (заочных шахматных олимпиад).

Тренерская работа 
В начале 1960-х гг. был главным тренером сборной ЦС ДСО «Авангард».

Тренировал сборную Украинской ССР и юношескую сборную Украинской ССР. Под его руководством юношеская сборная УССР в 1950 и 1951 гг. стала серебряным призером командного первенства СССР в своей возрастной категории, а в 1958, 1962 и 1963 гг. — чемпионом.

В 1979 г. был помощником главного тренера сборной Украинской ССР В. Э. Карта на VII Спартакиаде народов СССР (сборная заняла 1-е место).

Среди учеников Сахарова — трехкратная чемпионка Украины Берта Вайсберг (в 1950, 1956 и 1959 гг.), международный гроссмейстер среди женщин, участница претендентских соревнований на звание чемпионки мира Л. К. Семенова.

Спортивные результаты

Память 
Украинской федерацией заочных шахмат проводился мемориал Юрия Сахарова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины